Der Eskişehir Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Mai 2015 in Eskişehir stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 219 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 233 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 258 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Eskişehir